Канада принимала участие в зимних Олимпийских играх 1998, и заняла 4-е место в общекомандном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года
Спорт в Канаде в 1998 году